

Persone 
 Dimităr Jakimov – ex calciatore bulgaro, attaccante
 Jurij Jakimov – canottiere sovietico
 Vjačeslav Jakimov – calciatore russo, centrocampista

Pagine correlate 
 Jakimova